Chiesa dei Santi Crisanto e Daria a Casalpò frazione di Poviglio,
 Chiesa dei Santi Crisanto e Daria a Roncadella frazione di Reggio Emilia,
 Chiesa dei Santi Crisanto e Daria a Patrico frazione di Spoleto